Juan Manuel López puede referirse a:

 Juan Manuel López Cabrales (1956), político colombiano.
 Juan Manuel López Iturriaga (1959), exjugador de baloncesto español.
 Juan Manuel López Martínez (1969), exjugador de fútbol español.
 Juan Manuel López (1980), piloto de automovilismo argentino.
 Juan Manuel López (1983), político argentino.
 Juan Manuel López Sirotta (1981), entrenador de fútbol argentino.
en:Juan Manuel López